Vatel steht für:

 François Vatel (1631–1671), der Haushofmeister und Koch des Prinzen von Condé 
 Vatel (Film), ein Filmdrama von Roland Joffé aus dem Jahr 2000

Siehe auch:
 Watel